Konkurs kobiet w skokach do wody z wieży 10 m podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 4-5 sierpnia 2021. Do rywalizacji przystąpiło 30 sportowców. Arena zawodów było Tokyo Aquatics Centre. Mistrzynią olimpijską została Chinka Quan Hongchan, wicemistrzynią jej rodaczka Chen Yuxi, a brąz zdobyła Australijka Melissa Wu.

Był to XXV olimpijski konkurs skoków do wody z wieży 10 m kobiet.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9)

System rozgrywek 
Konkurs składał się z trzech rund:
 runda eliminacyjna: wszystkie zawodniczki wykonują po 5 skoków; najlepsza 18 awansuje do półfinału
 półfinał: 18 zawodniczek wykonuje po 5 skoków; do finału awansuje 12 najlepszych skoczkiń
 finał: 12 zawodniczek wykonuje po 5 skoków

W każdej rundzie zawodniczka miała do oddania pięć skoków, z której każdy musiał należeć do innej grupy. Grup było sześć:
 skok w przód
 skok w tył
 delfin
 auerbach
 śruba
 skok ze stania na rękach.

Skoki oceniał 7-osobowy panel sędziów.

Pozycja była ustalona według sumy ocen za wszystkie 5 skoków oddanych w danej rundzie. Wyniki z poprzednich rund nie były brane pod uwagę (każdą rundę zawodniczki zaczynały z zerową liczbą punktów).

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

wieża